LUniversità statale di Minas Gerais (Universidade do Estado de Minas Gerais, UEMG) è un ente di istruzione superiore brasiliano statale, con sede a Belo Horizonte nello Stato di Minas Gerais.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Minas Gerais
Minas Gerais